Hère peut faire référence à :
 un hère, cerf âgé de six mois à un an ;
 la hère, créature du folklore québécois ;
 Le Pauvre Hère de Nippur, texte akkadien ;
 Hères, commune française ;
 Saint-Martin-d'Hères, commune française ;
 le Grenoble Saint-Martin-d'Hères Métropole Isère Handball, club de handball français.

Voir aussi